Kapinovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Къпиново) :
Kapinovo, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Kapinovo, village bulgare de l'obchtina de Veliko Tarnovo, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;
en macédonien (le nom étant écrit Капиново) :
Kapinovo, village macédonien de la municipalité de Tchachka.